Суперліга Албанії 2006–2007 — 68-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Беса (Кавая) взяв участь у Кубка УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Албанії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2006—2007
Албанія
Албанія